Norseman kan syfta på:
 Noorduyn Norseman – ett flygplan

Geografi
 Norseman, Australien - en ort i Western Australia, Australien
 Norseman Airport en flygplats i Australien
 Norseman River – ett vattendrag i Kanada

Se även
 Norseman Lake